Гржи́мек — немецкая фамилия польского происхождения (по-польски читается Гжимек).

Известные носители:
 Гржимек, Бернард (1909—1987) — известный западногерманский зоолог и писатель-анималист.
 Гржимек, Михаэль (1934—1959) — западногерманский зоолог и путешественник, сын Б. Гржимека.